Лі На — китайська тенісистка
 Лі На (фехтувальниця) — китайська фехтувальниця